WCHL est un sigle qui peut signifier :
la Western Canada Hockey League ;
la Ligue de hockey de l'Ouest (en anglais Western Hockey League, WHL), qui a porté le nom de Western Canadian Hockey League (WCHL) 1968 à 1978 ;
la West Coast Hockey League.

Sigle de 4 caractères